Давид Гаврилович Дарчиев (лит. псевд. Даут Дарчиев; 29 мая 1911, Алагир — 1989) — советский осетинский поэт, участник партизанского движения.

Биография 
Родился в 1911 году в селе Алагир, Северная Осетия, в крестьянской семье.

После окончания средней школы учился на рабфаке в Костроме, затем в Академии коммунистического воспитания им. Н. К. Крупской в Москве.

В1936— 1939 годах — ответственный секретарь журнала «Фидиуаег».

В 1940 году был призван в РККА. Участник Великой Отечественной войны.

В декабре 1941 под Оршей и попал в окружение, затем плен и лагерь для военнопленных в г. Стодолище Смоленской области, в августе 1943 года вместе с группой военнопленных, захватив оружие и автомобиль, совершил побег. Группа вошла в действовавший на территории Белоруссии партизанский отряд, позже ставший известен как Особое партизанское соединение «Тринадцать» С. В. Гришина, как отмечал в мемуарах политрук соединения Н. М. Москвин — Даудов славился как пулемётчик.

После освобождения Белоруссии и расформирования отряда с января 1944 года служил сотрудник редакции газеты «Смерть врагам».

Награждён медалью «Партизану Отечественной войны» II-й степени (1944) и Орденом Отечественной войны II степени (1985).

После войны вернулся в Северную Осетию, работал в книжном издательстве, в редакции газеты «Растдзинад».

В 1958 году окончил в Москве Высшие литературные курсы при Союзе писателей СССР. Член Союза писателей СССР.

Работал ответственным секретарем журнала «Мах дуг».

Умер в 1989 году.

Творчество 
Печатался с 1932 года. Во время войны написал цикл лирических стихотворений. После войны вышло несколько сборников стихотворений и поэм.

Автор поэм: «Сафират», «Партизанский лес», «Песня о земле предков», «Чабахан» (посвящена героине осетинского народа Чабахан Басиевой), сказки для детей «Гамат» и других.

Также работал переводчиком, в его переводах на осетинском языке были изданы «Скупой рыцарь» А. С. Пушкина, «Три сестры» А. П. Чехова, рассказы М. Горького, Юлиуса Фучика.

Библиография 
В переводе на русский язык отдельными изданиями вышли:
 Горный поток: Стихи / Авториз. пер. с осет. — Орджоникидзе: Сев.-Осет. кн. изд-во, 1957. — 104 с.
 Гамат: Сказка (Для младш. школьного возраста) / Перевод с осет. М. Максимова; Ил. Н. А. Драгунов. — Москва: Советская Россия, 1959. — 37 с.
 Письмо друга: Стихи / Пер. с осет. — Москва: Советский писатель, 1959. — 99 с.
 Мой салам: Стихи и поэмы «Партизанский лес» и «Песнь о земле предков» / Пер. с осет. Ю. Хазанова и Ю. Даниэля. — Орджоникидзе: Сев.-Осет. кн. изд-во, 1963. — 75 с.
 Гамат: Сказка (Для младш. школьного возраста) / Перевод М. Максимова; Ил.: У. К. Кануков. — Орджоникидзе: Ир, 1968. — 35 с.
 Звенит чинара: Стихи и поэмы / Авториз. пер. с осет. М. Максимова; Ил.: У. Кануков. — Орджоникидзе: Ир, 1971. — 128 с.
 Чинара Дзараха: Стихи и поэмы «Чабахан» и «Чинара и Дзараха» / Авториз. пре. с осет. М. Максимова. — Москва: Советский писатель, 1972. — 110 с.
 Крылья и руки: Стихи, баллады, поэмы / Пер. с осет; Ил.: М. Магомедов. — Москва: Советская Россия, 1973. — 158 с.
 Раздумья: Стихотворения и поэмы / Пер. с осет.; Худож. С. А. Соколов. — М.: Советская Россия, 1983. — 142 с.
 Гамат: Поэма (Для мл. шк. возраста) / Перевод с осет. М. Д. Максимова. — Орджоникидзе: Ир, 1983. — 30 с.
 Трудные тропы: Рассказы. — Орджоникидзе : ИР, 1984. — 143 с.

Многие произведения опубликованы в периодике, в том числе:
 Мшистый камень / Стихи осет . поэта. Пер .: А. Городницкий // Ленинградская правда, 14 сентября 1967
 Моя земля . / Стихи осет . поэта. Пер .: А. Городницкий // Ленинградская правда, 19 сентября 1967
 "О земля моя, сказка бессмертная… ": Стихи / Пер .: М. Максимов // Нева, № 12, 1971. — стр. 5.
 Чабахан: Поэма / Пер .: М. Максимов // Наш современник, № 3, 1971 — стр. 46-54
 Недописанное письмо. Поэма / Пер. с осет. Л. Шерешевский // Литературная Осетия, № 49, 1977. — стр. 3-6
 Колобок: Рассказы о юном партизане Коле / Пер И. Гуммер // Литературная Осетия, № 62, 1983. — стр. 21-35

Примечания

Источники 
 Дарчиев Давид Гаврилович // Краткая литературная энциклопедия
 Дарчиев Давид // Писатели Северной Осетии: биобиблиографический справочник. — Орджоникидзе: Ир, 1973. — 231 с. — стр. 136—139
  Лира, закаленная войной // Газета «Северная Осетия», 28 мая 2021
 Дарчиев Давид Гаврилович // Проект «Партизаны Беларуси»
 Дарчиев Давид Гаврилович // ОБД «Подвиг народа»

Партизаны Белоруссии
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Члены Союза писателей СССР
Персоналии:Северная Осетия